Příjmení Wielgus nosí více různých osobností:

 Jindřich Wielgus (1910–1998) – český sochař a grafik
 Martin Wielgus (1943–2011) – český malíř a grafik
 Stanisław Wojciech Wielgus (* 1939) – polský duchovní

jiné
 Wielgus – vesnice v Polsku v okrese Ostrowiec

podobné
 Wielgat
 Wegelius